Почётный гражданин города Евпатории — звание, являющееся высшей формой общественного признания особых заслуг перед городским округом Евпатории и его жителями. Присваивается жителям городского округа Евпатории, а также иным гражданам (последовательно СССР, Украины и Российской Федерации) и иностранным гражданам решением Евпаторийского городского совета.

Нагрудный знак 

Нагрудный знак «Почётный гражданин города Евпатории» состоит из колодки и подвески, изготовленных из металла золотистого цвета. Подвеска представляет собой стилизованный восьмиугольник «розы ветров», имеющий лицевую (аверс) и обратную (реверс) стороны 35x35 мм.

В центре знака расположен Герб города Евпатории, от которого расходятся восемь основных и шестнадцать промежуточных лучей разной длины. Над Гербом
расположена накладная овальная табличка из белого металла с надписью «ПОЧЁТНЫЙ» вдавленными буквами красного цвета. Под Гербом, углом вниз, расположена вторая табличка из металла белого цвета с надписью «ГРАЖДАНИН» вдавленными буквами красного цвета.

Нагрудный знак носится на правой стороне груди под государственными наградами.

Список почётных граждан Евпатории

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Евпатория
Евпатория

Списки:Евпатория
Награды Крыма